La Familia Jonas es una familia estadounidense conocida por su gran participación en el mundo de la actuación y la música. Conocidos son sus proyectos familiares: [] (banda musical de los hijos mayores) y JONAS L.A., serie en la cual participaban los cuatro hijos.Cabe destacar que esta gran familia sacó su propia disquera en el año 2012, llamada Jonas Enterprises.

Miembros 

 Paul Kevin Jonas Sr., más conocido como Papa Jonas. 
 Denise Marie Miller, cónyuge de Paul Kevin Jonas Sr., conocida como Mama Jonas, nacida el 12 de julio de 1966. 
 Paul Kevin Jonas II, más conocido como Kevin, nacido el 5 de noviembre de 1987.
 Danielle Jonas, antes apellidada Deleasa, cónyuge de Paul Kevin Jonas II, nacida el 18 de septiembre de 1986. 
      *Alena Rose Jonas, hija de Paul Kevin Jonas II y Danielle Deleasa, nacida el 2 de febrero de 2014.
      *Valentina Angelina Jonas, hija de Paul Kevin Jonas II y Danielle Deleasa, nacida el 27 de octubre de 2016.
 Joseph Adam Jonas, más conocido como Joe, nacido el 15 de agosto de 1989.
 Sophie Belinda Jonas, más conocida como Sophie Turner, cónyuge de Joseph Adam Jonas, nacida el 21 de febrero de 1996.
      *Willa Jonas Turner, hija de Joe Jonas y Sophie Turner, nacida 22 de julio de 2020
 Nicholas Jerry Jonas, más conocido como Nick, nacido el 16 de septiembre de 1992.
 Priyanka Chopra Jonas, más conocida como Priyanka Chopra, cónyuge de Nick Jonas, nacida el 18 de julio de 1982.
 Franklin Nathaniel Jonas, más conocido como Frankie, nacido el 28 de septiembre de 2000.

Proyectos profesionales

Cine y televisión 
 Married to Jonas, reality show producido por Ryan Seacrest para E! Entertainment Television con la participación estelar de Kevin Jonas y su esposa Danielle Jonas, junto al resto de la familia Jonas y Deleasa. 

 JONAS L.A., serie de televisión en la que participan los cuatro hermanos, secuela de la anterior serie.
 Camp Rock, película en la que Kevin, Joe y Nick participan, teniendo Joe un papel estelar en la película junto con Demi Lovato.
 Camp Rock 2: The Final Jam, película en la que Kevin, Joe, Nick y Frankie participan, teniendo Joe y Nick mayor participación.
 Jonas Brothers: The 3D Concert Experience, película protagonizada por Kevin, Joe y Nick.
 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, película en la que Kevin, Joe y Nick participan, teniendo papeles secundarios como querubines e interpretando un pequeño cover de My Heart Will Go On de Celine Dion y una parte de una de sus canciones Lovebug.
 Smash, serie de televisión producida por Twentieth Century Fox en la que Nick tiene participación en dos episodios.
 Careful What You Wish For, película independiente en la que Nick tiene el papel estelar e interpreta a Dough Martin.
 Kingdom, serie de televisión original de DirecTV. Nick interpreta a Nate. Hijo de Alvey Culina.
 Scream Queens, serie de televisión producida por Fox en la que Nick también tiene participación en dos episodios.

 Jumanji: Welcome to the jungle, película en la que Nick tiene participación en un papel secundario llamado Jefferson “Seaplane” McDonough, un misterioso aventurero y piloto (avatar de Alex Vreeke) actuó a lado de Dwayne Johnson Karen Gillan Kevin Hart y Jack Black ellos siendo los personajes principales.

Música

Álbumes de estudio 
 2006: It's About Time
 2007: Jonas Brothers
 2008: A Little Bit Longer
 2009: Lines, Vines and Trying Times
2013: V / LiVe
 2019: Happiness Begins
2020: xv

Álbumes recopilatorios 

 2009: Be Mine
2019: Music from Chasing Happiness

Bandas sonoras 
 2008: Camp Rock
 2009: Music from the 3D Concert Experience
 2010: ''Camp Rock 2: The Final Jam

Álbumes como solistas 

 Fastlife, primer disco en solitario de Joe Jonas (2011)
 Nick Jonas, primer disco en solitario de Nick Jonas después de la separación de los Jonas Brothers (2014)
 Nick Jonas x2, primer disco de Nick en solitario que tiene las mismas canciones que el álbum Nick Jonas pero cuenta con algunos remix y cinco canciones nuevas extras
 Last Year Was Complicated, nuevo álbum de Nick Jonas

DNCE 
 DNCE, nueva banda de Joe Jonas conformada por él y tres integrantes más. Joe es el cantante principal (2015)
 Swaay, EP de DNCE. El álbum sale en agosto de 2016

Sencillos 
 «Mandy»
 «Year 3000»
 «Hold On»
 «S.O.S.»
 «When You Look Me in the Eyes»
 «Burnin' Up»
 «Lovebug»
 «Tonight»
 «Paranoid»
 «Fly With Me»
 «Keep it Real»
 «Bounce»
 «L.A. Baby (Where Dreams Are Made Of)»
 «Wedding Bells»
 «Pom Poms»
 «First Time»
 «Sucker»
 «Cool»
«Only Human»

Enlaces externos 
 Web oficial de Jonas Brothers

Jonas Brothers